Antonio De Gaetano – marciatore italiano
 Giuseppe De Gaetano – ex marciatore italiano
 Roberto De Gaetano – accademico e saggista italiano